Agris steht für:
 Agris, Gemeinde im Département Charente, Frankreich
 Peter von Agris (1900–1953), deutscher Kommunalpolitiker

 AGRIS (Agricultural Science and Technology Information), eine multilinguale bibliographische Datenbank der FAO

Siehe auch:
 Agriș